Томас Эдмундс «Том» Прайс (; род. 8 октября 1954, Лансинг, Мичиган) — американский политик, бывший министр здравоохранения и социальных служб США (2017), член Палаты представителей США от 6-го избирательного округа Джорджии (2005—2017), член Республиканской партии.

Политическая карьера 
10 февраля 2017 года был утверждён министром здравоохранения и социальных служб США и вошёл в состав кабинета министров Дональда Трампа.

29 сентября 2017 года ушёл в отставку с поста министра здравоохранения со скандалом.

Примечания

Ссылки 
 
 Biography  at the Biographical Directory of the United States Congress
 

Политики США XXI века
Хирурги США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Медицинской школы Мичиганского университета
Преподаватели Университета Эмори
Члены Палаты представителей от штата Джорджия
Члены Республиканской партии США